Кубок Кипра по футболу 2021/22 года () — 80-й розыгрыш Кубка Кипра по футболу. Титул защищает Анортосис. Обладатель кубка выходит в третий квалификационный раунд Лиги Европы 2022/23.

Команды участники турнира 

Дивизион А
 АПОЭЛ
 Аполлон
 Анортосис
 АЕК Ларнака
 АЕЛ
  Этникос
 Арис
 Докса
 Олимпиакос
 Омония
 Пафос
 ПАЕЕК
Дивизион В
 Алки Ороклини
 Акритас Хлоракас
 Ахиронас
 Кармиотисса
 Ксилотимбу
 Неа Саламина
 Омония 29 Мая
 Онисилос
 Олимпиас
 Эрмис
 Эносис

Первый раунд 
Жеребьёвка игр первого и второго раунда прошла 31 августа 2021 года 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 сентября 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 сентября 2021

|}

Второй раунд 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 transfermarkt
 soccerway.com
 worldfootball.net

2021/2022
Кипр